Posada ist der Name oder ein Teil des Namens folgender Orte:
 Posada (Sardinien), Gemeinde auf der Insel Sardinien
 Posada (Bogatynia) (Rusdorf), Ort in der Gemeinde Bogatynia, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Posada, Ortschaft in der Gemeinde Stare Miasto, Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Gmina Stare Miasto
 Posada (Sanok), Stadtteil von Sanok, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen;
 Posada Jaćmierska, Ort in der Gemeinde Zarszyn, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen;
 Posada (Prahova), Ort in Rumänien
 Posada de Llanera, Ort in Asturien

Posada ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Posada Amador (1908–1993), kolumbianischer Komponist, Musikpädagoge und Hochschullehrer
 Jorge Posada (* 1970), puerto-ricanischer Baseballspieler

 Luis Posada Carriles (1928–2018), kubanischer Terrorist

Siehe auch:
 Schlacht bei Posada
 Posadas